Ца́рникавская волость () — административно-территориальная единица Адажского края в центральной части Латвии, в историко-культурной области Видземе. Центр волости — село Царникава.

Образована указом Кабинета министров 26 марта 2006 года как Царникавский край.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Царникавский край был преобразован в Царникавскую волость, которая вошла в состав Адажского края.

Граничит: на юго-западе — с Ригой, на юге с Ропажским краем, на востоке с Адажской волостью, на северо-востоке — с Саулкрастским краем. С севера территория волости омывается водами Рижского залива (Балтийское море).

Крупнейшие населённые пункты: Царникава (административный центр), Калнгале, Гарциемс, Гарупе, Гауя, Лиласте, Сигули.

На территории волости располагается Приморский природный парк, образованный в 1962 году. Парк обилен характерными приморскими дюнными грядами, параболическими дюнами и присущими таким местам природными биотопами. Ландшафт холмисто-болотный.

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Царникавского края

Видземе